Porojno – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Porojno – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte